Ambad kan syfta på följande platser:

Indien 

 Ambad, Jalna, Maharashtra, 
 Ambad, Solapur, Maharashtra, 

Robotskapade Indienförgreningar